Atapuerca (opgraving), een archeologische plaats in Spanje
 Atapuercagebergte, waar de site zich bevindt
 Atapuerca (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Burgos